

Пейнт-Рок — місто, штат Алабама
 Пейнт-Рок — місто, штат Техас